Tigrica se može odnositi na:

 Tigar, velika mačka,
 Australijska tigrica, vrsta papagaja.